Wiles ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Wiles (* 1953), britischer Mathematiker
 Archie Wiles (1892–1957), Cricketspieler aus Barbados, der für Trinidad spielte
 Geoff Wiles (* 1944), britischer Radrennfahrer
 Gordon Wiles (1904–1950), US-amerikanischer Artdirector, Szenenbildner und Filmregisseur
 Irving Ramsey Wiles (1861–1948), US-amerikanischer Maler
 Jacqueline Wiles (* 1992), US-amerikanische Skirennläuferin
 Jason Wiles (* 1970), US-amerikanischer Schauspieler, Regisseur und Produzent
 John Wiles († 1999), südafrikanisch-britischer Fernsehproduzent
 Maurice Wiles (1923–2005), britischer Professor für Theologie
 Michael Shamus Wiles (* 1955), US-amerikanischer Schauspieler
 Paul Wiles, britischer Rechtswissenschaftler und Kriminologe
 Simon Wiles (* 1985), englischer Fußballspieler
 Siouxsie Wiles, Mikrobiologin und Hochschullehrerin

Wiles ist des Weiteren der Name von:

 (9999) Wiles, ein Asteroid